

Віллард — місто, штат Канзас
 Віллард — місто, штат Міссурі
 Віллард — місто, штат Огайо
 Віллард — місто, штат Юта
 Віллард — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Віллард — селище, штат Нью-Мексико